Каньяда (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Виналопо. Занимает площадь 19,32 км². Население — 1238 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Cañada
 Índice estadístico municipal de Cañada
 Auto Sacramental de los Reyes Magos 

Муниципалитеты Аликанте